Тюдель () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Тюдель () — коммуна во Франции, департамент Коррез